Falaise puede referirse a: 

 Falaise, comuna francesa situada en Ardenas.
 Falaise, comuna francesa situada en Calvados.